Bieliny (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Warszawski Bartoszycki
 Bieliny (powiat Grójecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grójecki
 Bieliny (powiat Pruszkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Pruszkowski
 Bieliny (powiat Przysuski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Przysuski
 Bieliny (powiat Radomski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Bieliny (gemeente Brochów), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sochaczewski, in de gemeente Brochów
 Bieliny (gemeente Młodzieszyn), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Sochaczewski, in de gemeente Młodzieszyn
 Bieliny (powiat Warszawski Zachodni), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Warszawski Zachodni
 Bieliny (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Warszawski Niżański
 Bieliny (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Bieliny (Święty Krzyż) (tot 1999 Bieliny Kapitulne), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki